Список кантри-альбомов №1 в США в 1998 году (Top Country Albums 1998) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1998 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1998 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1998 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1998 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Top Country Albums на сайте www.billboard.com 

Чарты Billboard 1998 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1998 года
1998 год в музыке США